Rosteuscher ist der Familienname folgender Personen: 
 Johann Christoph Rosteuscher (1657–1708), deutscher evangelischer Theologe und Philologe, Professor in Greifswald und in Danzig
 Wolfgang Rosteuscher (1614–1690), deutscher Philologe, Professor in Danzig

Siehe auch:
 Roßteuscher
 Rosstäuscher
 Roßdeutscher